Schopflocher ist der Familienname folgender Personen:
 Roberto Schopflocher (1923–2016), deutsch-argentinischer Schriftsteller
 Siegfried Schopflocher (1877–1953), kanadischer Bahai